Военно-воздушные силы Демократической Республики Конго () — один из видов Вооружённых сил Демократической Республики Конго.

Официальное название с 1971 по 1997 год — Военно-воздушные силы Заира ().

Боевой состав 
ВВС ВС ДРК разделены на две авиационные группы — 1-я (штаб в Киншасе) и 2-я (штаб в Камине). В этих авиагруппах — 9 эскадрилий.

Техника и вооружение

Инциденты и катастрофы 
 В декабре 2006 года потерпел крушение конголезский Су-25, пилот которого, наёмник из Белоруссии О.П. Лихоткин, погиб.
 В июне 2007 года упал другой Су-25, на котором погиб украинский наёмник А.А. Моргатов.
 27 февраля 2017 года в районе Рутшуру боевики-тутси сбили два вертолёта Ми-24. В составе экипажа находились двое грузинских наёмников и военные специалисты из Белоруссии. Все они выжили, но получили травмы.

Примечания 

Вооружённые силы Демократической Республики Конго
Демократическая Республика Конго